Intrusie (geologie), proces waarbij een magmalichaam in vast gesteente binnendringt
 Intrusie (psychologie), storende dwanggedachte
 Intrusie (tandheelkunde), een tand of kies die door geweld in de kaak gedrukt is